Ла Каље има више значења:

 Ла Каље (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каље, Потреро Туна Алта (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каље, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику